E101 ou E-101 peut désigner : 
 E101, trois formes de la riboflavine (ou vitamine B2), un additif alimentaire :
 E101(i), Riboflavine obtenue par synthèse chimique ;
 E101(ii), Riboflavine-5-sodium phosphate ;
 E101(iii), Riboflavine obtenue par fermentation bactérienne ;
 E-101 Beta, un personnage de la série Sonic the Hedgehog ;
 Route européenne 101, traversant la Russie et l'Ukraine.